Amerikai Egyesült Államok
 Campton (Dél-Karolina)
 Campton (Georgia)
 Campton (Kentucky)
 Campton (New Hampshire)
 Egyesült Királyság
 Campton (Bedfordshire)